El nombre Naumburgo puede referirse a dos ciudades en Alemania:

 Naumburgo, en el  estado federado de Sajonia-Anhalt;
 Naumburgo, en el estado federado de Hesse.